Aegaeon (geslacht), geslacht van garnalen / kreeftachtigen
 Aegaeon (maan), maan van Saturnus